Sierra del Palo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra del Palo (berg), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Sierra del Palo (ås), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar